Ostry Kamień – wieś w województwie warmińsko-mazurskim
 Ostry Kamień lub Kapucyn – ostaniec na wzgórzu 502 w Jerzmanowicach (pomiędzy Małym Murem i Słupem)
 Ostry Kamień – ostaniec na wzgórzu 502 w Jerzmanowicach (pomiędzy Soczewką i Polną Skałką)
 Ostry Kamień – skała w Żerkowicach (dzielnica Zawiercie) na Wyżynie Olkuskiej
 Ostry Kamień lub Góra Pasia – wzniesienie w Paśmie Brzanki na Pogórzu Ciężkowickim
 Ostry Kamień – wychodnia na Górze Pasiej na Pogórzu Ciężkowickim